Wallace River ist der Name folgender Flüsse:

 Wallace River (Skykomish River), in Washington, Vereinigte Staaten
 Wallace River (Murchison River), Nebenfluss des Murchison River in Tasmanien, Australien 
 Wallace River (Nova Scotia), in Nova Scotia, Kanada